Marmerenjauretje kan syfta på en grupp småsjöar i Tärna socken, Lappland:

Marmerenjauretje (Tärna socken, Lappland, 727631-146078), sjö i Storumans kommun 
Marmerenjauretje (Tärna socken, Lappland, 727637-146116), sjö i Storumans kommun 
Marmerenjauretje (Tärna socken, Lappland, 727674-146125), sjö i Storumans kommun 
Marmerenjauretje (Tärna socken, Lappland, 727721-146137), sjö i Storumans kommun 
Marmerenjauretje (Tärna socken, Lappland, 727753-146153), sjö i Storumans kommun 
Marmerenjauretje (Tärna socken, Lappland, 727859-146398), sjö i Storumans kommun 

Insjöar i Umeälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Storumans kommun